Ahornbach ist ein Gewässername:

 Ahornbach (Dorfbach), rechter Zulauf des Dorfbachs in Hard, Bundesland Vorarlberg
 Ahornbach, deutscher Name des Javoři potok, eines linker Zufluss des Roklanský potok an der bayerisch-tschechischen Grenze in den Gemeinden Lindberg, Landkreis Regen, Bayern sowie Modrava, Okres Klatovy, Plzeňský kraj, Tschechien
 Ahornbach, Übersetzung des obersorbischen Namens Jawora der Jauer, eines rechten Nebenflusses der Schwarzen Elster
 Ahornbach (Klinglbach), rechter Zufluss des Klinglbachs (zum Regen) bei Klinglbach, Gemeinde Sankt Englmar, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Ahornbach (Löschenbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Löschenbachs (zur Wieseth) bis nahe Lölldorf, Gemeinde Wieseth, Landkreis Ansbach, Bayern
 Ahornbach (Sieg), rechter Zufluss der Sieg vor Walpersdorf, Stadt Netphen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Ahornbach (Vils), rechter Zufluss bei Steinach, Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern, des rechten Neben-Mündungsarms der Steinacher Achen zur Vils
 Ahornbach (Wiesaz), linker Zufluss der Wiesaz nach der Talmühle von Sonnenbühl, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Ahornbachl, rechter Zufluss des Großen Regens in Zwiesel, Landkreis Regen, Bayern